В Коста-Рике насчитывается 26 национальных парков. Парки управляются департаментом Национальная система природоохранных зон (, SINAC) Министерства охраны окружающей среды и энергетики Коста-Рики.
Площадь национальных парков Коста-Рики составляет 12,23 % от общей площади страны.

Список национальных парков Коста-Рики

 
Коста-Рика